Bondepartiet kan henvise til:

 Bondepartiet – dansk politisk parti  eksisterede mellem 1934 og 1945 og havde det navn fra 1939
 Bondepartiet (Island, 1913) – islandsk politisk parti, som eksisterede mellem 1913 og 1916
 Bondepartiet (Island, 1933) – islandsk politisk parti, som eksisterede mellem 1933 og 1942
 Bondepartiet (Rumænien) – rumænsk politisk parti
 Tidligere navn for Senterpartiet i Norge